Снопа:
 Снопа — деревня в Ненецком автономном округе.
 Снопа — река в Ненецком автономном округе.

См. также 
 Сноп